Rubiano ist der Familienname folgender Personen:

 Miguel Ángel Rubiano (* 1984), kolumbianischer Radrennfahrer
 Pedro Rubiano Sáenz (* 1932), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Bogotá